Ikast (plaats), plaats in Denemarken
 Ikast (parochie), parochie in Denemarken